Antofalla puede referirse a:

Antofalla, estratovolcán activo de la Argentina, en la provincia de Catamarca.
Antofalla, localidad argentina del Departamento Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca.